Nueva Florida kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Nueva Florida, Honduras, ort, Departamento de Yoro,

Mexiko 

 Nueva Florida, Mexiko, ort, Michoacán de Ocampo, Morelia, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar